Marina (Sandra Echeverria) este o frumoasă și curajoasă tânără care lucrează pe un vas în exoticul Acapulco. Când mama ei moare pe neașteptate, pentru a o ajuta să treacă peste acest moment dificil, unchiul ei bogat, Guillermo Alarcon Ferrer (Humberto Zurita) o invită să locuiască la el acasă.

Distribuție 
 Sandra Echeverría .... Marina -  in love with Ricardo, mother of Chuy, foster mother of Patricia.
 Mauricio Ochmann / Manolo Cardona .... Ricardo - in love with Marina, Chuy's biological father, Patty's stepfather.
 Humberto Zurita .... Guillermo - uncle of Marina.
 Aylín Mújica ....Laura and Verónica -  villain, in love with Ricardo and hates Marina, later dies while stuck inside in a coffin .
 Susana Dosamantes ... Alberta -  Ricardo's and Elias's mother
 Carlos Caballero .... Julio - criminal, villain, who has died, was Patty's husband.
 Marta Aura .... Lupe - foster mother of Chuy.
 Elizabeth Cervantes .... Sara - in love with Ricardo then in love with Julio, villain, later good.
 Eduardo Victoria .... Federico - villiain, in love with Marina, Patty's biological father, gave his sir name to Chuy, tried to kill his wife Monica.
 Karina Mora .... Matilde - Elias's wife, Bruno's mother.
 Pablo Azar .... Papalote - friend of Marina, in love with her.
 Ilean Almaguer .... Patricia (Paty) - adopted daughter of Marina and Ricardo,in love with Chuy, daughter of Federico and Rosalba.
 Alfonso Dosal .... Ricardito (Chuy) - son of Marina and Ricardo, in love with Patty.
 Jorge Luis Vasquez .... Elias - half brother of Ricardo and Marina, Matilde's husband.
 Angélica Celaya .... Rosalba - mother of Patty.
 Beatriz Cecilia .... Pastora - housekeeper at Alarcón-Morales mansion.
 Mara Cuevas .... Lucía - half-sister of Laura and Veronica, a good woman.
 Gustavo Navarro .... Daniel - Married with Laura who has died.
 Dolores Heredia....Rosa - Marina's mother who has died

Legături externe 
 
 

Telenovele mexicane